Alfred Iverson ist der Name folgender Personen:

* Alfred Iverson senior (1798–1873), US-amerikanischer Politiker
 Alfred Iverson junior (1829–1911), US-amerikanischer Jurist und General der Konföderierten